Чемпіонат Азербайджану 1997–1998 — 7-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге став Кяпаз.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Хазар змінив назву на Кім'ячі.
2. Клуб Карабах взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Азербайджану 1997—1998.
3. Протягом сезону клуб Бакили мав назву на Араз.
4. Клуб Кур-Нур припинив існування через фінансові причини після закінчення сезону.
5. Клуб Хазрі Бузовна знявся із чемпіонату після 8 туру.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1997—1998
Азербайджан
Азербайджан
1997 в азербайджанському спорті
1998 в азербайджанському спорті